Лучик — значения:

Топоним 
 Лучик — деревня, Игринский район, Удмуртия, Россия

Фамилия 
 Лучик, Василий Викторович (1954—2019) — украинский языковед, этимолог, доктор филологических наук (1995), профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины (2015).

Другое 
 Лучик — талисман зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи